Алексе́й Ти́хонович Покро́вский  (1808—? ) — преподаватель естественных наук в Казанском университете.

Биография 
Сын чиновника, Покровский родился в 1808 г. и воспитывался в Казанской Гимназии, в которой окончил курс в 1820 г.; в 1823 г. он поступил в Казанский Университет (28-го июня), из которого вышел 28-го июня 1826 г. со степенью кандидата, после чего определился учителем средних классов Казанской Гимназии, с прикомандированием к Педагогическому Институту, состоявшему при Университете. Назначенный 13-го октября 1827 г. репетитором лекции по химии, читавшихся проф. А. Я. Купфером, П. в мае 1828 г. был отправлен в Санкт-Петербург, с целью дальнейшей командировки в Дерпт и за границу, но не выдержал положенного испытания, почему и был возвращен в Казань. С 29-го ноября 1830 г. Покровский заведовал минералогическим кабинетом Университета и с 6-го сентября того же года до 1884 г. читал студентам лекции минералогии и кристаллографии (за отсутствием профессора Купфера), состоя с 4-го февраля 1831 г. старшим учителем Гимназии и в 1831—1838 г. преподавал, по поручению Совета, минералогию, зоологию и ботанику в Педагогическом Институте. В 1884 г., января 9-го, Покровский был уволен по прошению от службы; в 1839 г. он безуспешно хлопотал об издании исполненного им перевода сочинения профессора Купфера по кристаллографии.